Никола́й Семёнович Щу́кин:
 Щукин, Николай Семёнович (1792—1883) — русский писатель, этнограф и краевед.
 Щукин, Николай Семёнович (1838—1870) — русский писатель, автор произведений «Следователь Крылов» и «Сибирские воеводы». Примечания